

События 

 Король Кастилии и Леона Альфонсо Храбрый изгоняет из королевства рыцаря Родриго Диаса де Вивара (Сида Кампеадора) (ок.1040—1099). Сид служит арабскому королю Сарагосы.
 Отпадение Тортосы от Сарагосы.
 1081—1099 — Тортосский эмират (вторично).
 1081—1101 — Князь Дукли Константин Бодин, сын Михайло I.
 Февраль — Алексей и Исаак Комнины покидают Константинополь и уезжают во Фракию. Войско провозгласило императором Алексея Комнина.
 1 апреля — Комнин вступил в столицу через открытые немцами Харисийские ворота. По просьбе патриарха Вотаниат постригся в монахи.
 Алексей I Комнин (1048—1118) становится императором Византии.
 1081—1185 — правление династии Комнинов в Византии.
 Комнин объявил набор в армию и вернул часть захваченных сельджуками византийских территорий в Малой Азии. Конница ромеев стала совершать набеги на сельджуков. Весна — Комнин принял просьбу султана Сулеймана о мире.
 Переправа норманнов Роберта Гвискара на Балканы. Октябрь — сражение при Диррахии, поражение византийцев и их союзников.
 1081—1085 — успешные кампании Роберта Гвискара и его сына Боэмунда в Македонии и Фессалии.
 Проповеди Хасана Саббаха в Исфагане.
 Возвращение из Греции Олега Святославовича. Осада Смоленска Всеволодом Ярославичем.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1081 году
 24 июня — Уррака Кастильская, королева Кастилии и Леона
 Иоанн Скилица
 Генрих V, германский король и император Священной Римской империи

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1081 году
 22 марта — Болеслав II Смелый, князь и король Польши
 Никифор III Вотаниат, византийский император

См. также

Примечания